De Noorse voetbalbeker 2014 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2014) was de 109de editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 24 april met de eerste ronde en eindigde op 23 november 2014 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo, waar Molde FK met 2-0 won van Odd door treffers van Fredrik Gulbrandsen en Mohamed Elyounoussi. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de UEFA Europa League 2015/16. Aan het Noorse bekertoernooi gingen twee kwalificatieronden vooraf, waardoor het aantal deelnemende clubs werd teruggebracht van 272 naar 128.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Vierde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Zie ook
 Tippeligaen 2014
 1. divisjon 2014
 Noors voetbalelftal in 2014

2014
Noorwegen